

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4
 Florianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Florianów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Florianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna 
 Florianów – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
Inne:
  Florianów – dawna nazwa miasta Narol

Miejscowość na Białorusi 
 Florianów – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim